Forgách Sándor (1814–1894) vadgazda, utazó, szakíró, főrend, császári és királyi kamarás
 Forgách Sándor (1890–1944) színész, rendező